Comitatul Oldham sau Oldham County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Oldham County, Kentucky 
 Oldham County, Texas